Ezen a lapon az Adidas cég szponzorációinak listája olvasható.

Amerikai futball
  Aaron Rodgers
  Von Miller
  Mario Williams
  Kendall Wright
  Scooby Wright
  Alvin Kamara
  Juju Smith-Schuster 
  Patrick Mahomes
  Anthony Johnson
  Deandre Hopkins 
  Tyler Lockett
  Jalen Ramsey
  Derwin James          
  Adam Thielen
  Tua Tagovailoa
  Steffon Diggs
  Eddie Jacksom